Jouy kan syfta på:
 Jouy, Eure-et-Loir
 Jouy, Yonne